Nea kan syfta på:

Nea (artist) – en svensk sångerska och låtskrivare.
Nea (djur) – ett släkte av skalbaggar. 
Nean – ett vattendrag (källflöde till Nidälven).